Профессиональная футбольная лига Узбекистана 2012 () — 21-й чемпионат Узбекистана по футболу. Чемпионат начался 5 марта и завершился 21 ноября 2012.

Участники 
 По итогам прошлого сезона ПФЛ покинули:
 «Согдиана» — 14 место (18 очков).
 По итогам прошлого сезона в ПФЛ вышли:
 «Локомотив» — 1 место в первой лиге.

Как и в сезоне 2011, ФФУ решила оставить количество участников ПФЛ в чемпионате 2012 неизменным — 14 команд.

Все данные на момент начала чемпионата

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2012
 Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу 2012
 Первая лига Узбекистана по футболу 2012
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2012

Ссылки 
 
 

2012
Спорт в Узбекистане в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012